Toponímia:
 Maule (Yvelines), municipi francès al departament d'Yvelines.
 Maule-Lextarre, comuna del País Basc.
 Cantó de Maule-Lextarre, divisió administrativa francesa, al departament dels Pirineus Atlàntics i la regió Aquitània.
 Regió del Maule, regió de Xile.
 Riu Maule, riu de Xile.
 Biografia: Cleto Maule (Gambellara, 1931), ciclista italià professional entre 1954 i 1961.